Zkratka T5, T-5 nebo T.5 může označovat:

T5 
 T5 – Turkmenistan Airlines, označení dle kódu IATA
 T5 – 5 (tramvajová linka v Paříži)
 Tatra T5 – československá tramvaj
 Telecinco – španělský televizní kanál

T-5 
 Fuji T-5 – japonský cvičný letoun
 Sojuz T-5 – sovětská kosmická loď